Царе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Царенко Андрій Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Царенко Вадим Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Царенко Владислав Миколайович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Царенко Євген Володимирович (? — 22 вересня 1919) — командир полку Дієвої армії УНР.
 Царенко Максим Володимирович (1975) — журналіст, вінничанин, що 1995 року врятував десять дітей; нагороджений зіркою «За мужність».
 Царенко Михайло Лазарович (1909) — український різьбяр по дереву.
 Царенко Олекса Якович (? — † 21 січня 1920) — командир полку Дієвої армії УНР.
 Царенко Олександр Анатолійович (1967) — радянський і російський футболіст.
 Царенко Олександр Васильович (1948) — російський працівник органів держбезпеки, генерал-полковник.
 Царенко Олександр Михайлович (1950) — народний депутат України 4-го скликання.
 Царенко Петро Михайлович (1956) — український альголог.

Українські прізвища
Прізвища на -енко